Obec Přestavlky se nachází v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji. Žije v ní  obyvatel.

Historie 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227.

Obyvatelstvo

Pamětihodnosti 
 Boží muka
 Rodinný dům od architektonické kanceláře Schaufler–Roskovec

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Vesnice v okrese Litoměřice
Obce v okrese Litoměřice
Sídla v Dolnooharské tabuli
Mikroregion Budyňsko
Sdružení obcí pro nakládání s odpady
Svazek obcí Euroregion Labe
Obce v Euroregionu Labe